Marquardt Slevogt – hockeista tedesco su ghiaccio
 Max Slevogt – pittore tedesco
 Paul Slevogt – filologo tedesco